Cenefia är ett släkte av spindeldjur. Cenefia ingår i familjen Triaenonychidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lockespindlar
Cenefia